Die Wyler’s Women’s Classic 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Atlanta. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 25. September bis 1. Oktober 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Atlanta